Skalka est un peut désigner :

Bâtiment 
 Skałka, église polonaise.

Toponymes

Pologne 
 Skałka

Slovaquie 
 Skalka nad Váhom, une commune du district de Trenčín, dans la région de Trenčín.

République tchèque 
 Skalka, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Skalka, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Skalka u Doks, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec.

Divers 
 Skalka, station du métro de Prague en République tchèque.

Homonymie de localités en  Tchéquie